Gravinesi – abitanti di Gravina di Catania
Gravinesi – abitanti di Gravina in Puglia